Le terme ligne 16 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun, en particulier :

Métro 
 Ligne 16 du métro de Hangzhou
 Ligne 16 du métro de Pékin
 Ligne 16 du métro de Paris (en construction)
 Ligne 16 du métro de Shanghai

Tramway 
 Ligne 16 du tramway d'Anvers 
 Ligne 16 du tramway de Bâle
 Ligne 16 du tramway de Genève
 Ligne 16 du tramway d'Istanbul
 Ligne 16 du tramway de Mons
 Ligne 16 du tramway de Prague

Voies ferrées 
 Selon la numérotation des lignes de la région Est de la SNCF, la ligne 16 désigne la ligne Blainville-Damelevières - Lure.
 La ligne reliant Lierre à Aarschot en Belgique porte également ce numéro.

Voir aussi 
 
 
 16 (nombre)

16